Stoop ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan Stoop (1856–1935), niederländischer Bergingenieur und Erdölunternehmer
 Andre Stoop (* 1960), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Chris De Stoop (* 1958), belgischer Journalist
 David Stoop (* 1983), deutscher Politiker (Die Linke)
 Dé Stoop (Dingeman Stoop; 1919–2007), niederländischer Unternehmer und Sportmanager
 Louis Stoop, belgischer Turner
 Lukas Stoop (* 1990), Schweizer Eishockeyspieler
 Richard Stoop (1920–1968), britischer Autorennfahrer und Pilot

Stoop  steht für:

 Stoop (Einheit), Volumenmaß